Mooswiese bezeichnet:

 Mooswiese (Durlangen), Ortsteil der Gemeinde Durlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Mooswiese (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Mooswiese (Feuchtwangen), Volksfest in Feuchtwangen, Bayern
 Mooswiese (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg